Blaue Lacke heißen folgende geographische Objekte:

 Blaue Lacke (Stubaier Alpen), Bergsee am Zuckerhütl in den Stubaier Alpen, Tirol
 Blaue Lacke (Jochberg), Bergsee am Kleinen Rettenstein in den Kitzbüheler Alpen, Tirol
 Blaue Lacke (Kelchsau), Bergsee am Ochsenkopf in den Kitzbüheler Alpen, Tirol
 Blaue Lache, Bergsee in den Berchtesgadener Alpen, Bayern